Duncan je lahko:

Ljudje 
 Duncan (ime)
 Duncan (priimek)

Kraji 
Duncan, Alabama
Duncan, Arizona
Duncan, Arkansas
Duncan, Britanska Kolumbija
Duncan, Kolorado
Duncan, Illinois
Duncan, Indiana
Duncan, Iowa
Duncan, Mercer County, Kentucky
Duncan, Mercer County, Kentucky
Duncan, Mississippi
 Duncan, Webster County, Misuri
 Duncan, Wright County, Misuri
Duncan, Nebraska
Duncan, Severna Karolina
Duncan, Oklahoma
Duncan, Oregon
Duncan, Pensilvanija
Duncan, Južna Karolina
Duncan, Tennessee
Duncan, Virginija
Duncan, Washington
Duncan, Zahodna Virginija

Ladje 
 HMS Duncan - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 USS Duncan - plovilo/a Vojne mornarice ZDA

Izmišljeni svet 
 Duncan Idaho
 Duncan
 Duncan
Duncan MacLeod (Highlander: The Series)